Název Symfonie č. 6 má více hudebních děl:

 Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 6, op. 68 „Pastorální“
 Havergal Brian: Symfonie č. 6 „Sinfonia Tragica“
 Anton Bruckner: Symfonie č. 6
 Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 6, op. 74 „Patetická“
 Antonín Dvořák: Symfonie č. 6, op. 60
 Philip Glass: Symfonie č. 6 „Plutonian Ode“
 Joseph Haydn: Symfonie č. 6, Hob I:6
 Miloslav Kabeláč: Symfonie č. 6
 Gustav Mahler: Symfonie č. 6 „Tragická“
 Bohuslav Martinů: Symfonie č. 6 „Symfonické fantazie“
 Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 6, KV 43
 Carl Nielsen: Symfonie č. 6, op. 116 „Sinfonia Semplice“
 Krzysztof Penderecki: Symfonie č. 6
 Sergej Prokofjev: Symfonie č. 6, op. 111
 Einojuhani Rautavaara: Symfonie č. 6
 George Rochberg: Symfonie č. 6
 Franz Schubert: Symfonie č. 6, D 589
 Jean Sibelius: Symfonie č. 6, op. 104
 Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 6, op. 54
 Ralph Vaughan Williams: Symfonie č. 6

06